Basham ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Llewellyn Basham (1914–1986), britischer Indologe
 Danny Basham (* 1979), US-amerikanischer Wrestler
 Johnny Basham (1903–??), britischer Boxer
 Taine Basham (* 1999), walisischer Rugby-Union-Spieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Basham (Alabama), im Morgan County
 Basham (Ohio), im Scioto County – nicht mehr existent
 Basham (Virginia), im Montgomery County

Sonstiges:
 Basham Branch, Fließgewässer im Summers County, West Virginia
 Basham Creek, Fließgewässer im Johnson County, Arkansas
 Basham Lake, See im Flathead County, Montana

Siehe auch:
 Bashan